Лигат Ха-Аль 2011/12 (, Ligat HaAl, Суперлига) — 13-й чемпионат Израиля по футболу. Титул защищала команда «Маккаби» (Хайфа). Команда «Хапоэль» (Кирьят-Шмона) стала чемпионом Израиля досрочно, за 5 туров до конца турнира, впервые завоевав титул.

Участники 

 ФК «Ашдод»
 «Бейтар» (Иерусалим)
 «Бней Иегуда»
 «Бней Сахнин»
 «Маккаби» (Нетания)
 «Маккаби» (Петах-Тиква)
 «Маккаби» (Тель-Авив)
 «Маккаби» (Хайфа)
 «Хапоэль» (Акко)
 «Ирони» (Рамат-ха-Шарон)
 «Хапоэль» (Ришон-ле-Цион)
 «Хапоэль» (Беэр-Шева)
 «Хапоэль» (Кирьят-Шмона)
 «Хапоэль» (Тель-Авив)
 «Хапоэль» (Хайфа)
 «Хапоэль» (Петах-Тиква)

Первая часть чемпионата

Турнирная таблица 

1 С команды «Бней Сахнин» снято 2 очка
2 С команды «Бейтар» (Иерусалим) снято 2 очка
3 С команды «Хапоэль» (Петах-Тиква) снято 9 очков
4 С команды «Хапоэль» (Тель-Авив) снято 3 очка

Результаты матчей

Изменение положения команд по ходу первой части чемпионата

Лидеры чемпионата

Обладатели 2 места по ходу чемпионата

Обладатели 3 места по ходу чемпионата

Вторая часть чемпионата

Борьба за чемпионство 

Источник данных: soccerway.com
 Примечания:
 С команды «Хапоэль» (Тель-Авив) снято 3 очка
 С команды «Бней Сахнин» снято 2 очка

Результаты матчей

Борьба за выживание 

Источник данных: soccerway.com
 Примечания:
 С команды «Бейтар» (Иерусалим) снято 2 очка
 С команды «Хапоэль» (Петах-Тиква) снято 9 очков
 С команды «Маккаби» (Петах-Тиква) снято 3 очка

Результаты матчей

Изменение положения команд по ходу второй части чемпионата

Лидеры чемпионата

Обладатели 2 места по ходу чемпионата

Обладатели 3 места по ходу чемпионата

Примечания

Ссылки 
Федерация футбола Израиля

Израиль
2011/2012